

Geografia 
 Mbo – Local government area della Nigeria

Sigle 
 Management buyout
 Management by objectives – Gestione per obiettivi
 Mountain bike orientamento – specialità dell'orientamento praticata con mountain bike

Codici 
 MBO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mamburao (Filippine)

Musica 
 MBO – etichetta discografica

Altro 
 Mbo (popolo) – popolo della Repubblica Democratica del Congo
 Lingua mbo – la lingua del popolo omonimo (codice ISO 639-3 zmw)
 Mbo Mpenza – Mbo Jérôme Mpenza, un calciatore belga di origine congolese